Ralph Martin (acteur)
 Ralph Martin (pianist)